Haage ist der Name folgender Orte:
 Haage, Ortsteil von Mühlenberge im Landkreis Havelland, Brandenburg
 Haage (Naundorf), Ortsteil von Naundorf (Sachsen) im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Haage (Estland), Ort im Kreis Tartu, Estland

Haage ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Haage (* 1966), deutscher Komponist und Autor 
 Bernhard Dietrich Haage (* 1942), deutscher Germanist, Mediävist und Medizinhistoriker
 Ernst Haage (1901–1968), deutscher Unternehmensgründer
 Ferdinand Friedrich Haage (1859–1930), deutscher Gärtner und Radrennfahrer
 Friedrich Adolph Haage (1796–1866), deutscher Gärtner und Botaniker
 Hans Haage (1905–1998), deutsches SS-Mitglied
 Hermann Haage (1912–1970), deutscher Politiker (SPD)

 Johannes Haage (* ≈1980), deutscher Jazzmusiker
 Peter Haage (1935–2005), deutscher Opernsänger (Tenor) 
 Simone Huth-Haage (* 1966), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Steffen Haage (* 1965), deutscher Wasserspringer
 Ulrike Haage (* 1957), deutsche Pianistin, Klangkünstlerin, Komponistin und Hörspielautorin
 Walther Haage (1899–1992), deutscher Gärtner, Botaniker und Autor

Siehe auch:
 Hage (Begriffsklärung)
 Haagen